Лацанич Василь Ігорович ( 19 липня 1972, Великий Березний, Закарпатська область, УРСР) — голова телекомунікаційного підрозділу NEQSOL Holding, голова ради директорів Bakcell. Колишній директор російського Beeline, колишній віцепрезидент із маркетингу МТС, ексгендиректор «МТС Україна».

Життєпис 
Народився 19 липня 1972 року у Великому Березному на Закарпатті.

1995 — закінчив Вищий музичний інститут у Львові, вивчав загальне управління, комерційну діяльність та маркетинг в Брюсселі, Празі, Відні, Москві та Лондоні. У 2013 році здобув ступінь Executive MBA в Лондонській бізнес-школі.

Кар'єра 
1996—1999 — керував підрозділами Coca-Cola Amatil Ukraine/Coca-Cola Beverages Ukraine; 1999—2001 — очолював маркетингові підрозділи в Coca-Cola Krasnoyarsk Bottlers та Coca-Cola Bottlers Siberia.

З 2001 до 2011 обіймав керівні посади в компанії UMC, пізніше МТС .

2010—2012 — співголова комітету телекомунікацій у рамках Американської торговельної палати в Україні.

2018—2020 — гендиректор російської компанії Beeline.

2021 — очолив телекомунікаційний підрозділ NEQSOL Holding, займався Bakcell, Vodafone Україна, Azerconnect, Azertelecom International, Caucasus Online.

Голова ради директорів Bakcell, Azertelecom International, член наглядової ради Vodafone Україна.

Родина 
 Батько — Лацанич Ігор Васильович, український диригент, музикант, народний артист України
 Мати — Божко Людмила Федорівна, українська співачка, народна артистка України
 Дідусь, також Василь Лацанич, був українським політичним і громадським діячем.

Одружений, має трьох дітей

Примітки